Linus Bladström (né le ) est un joueur suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2002 avec les IK Oskarshamn dans l'Allsvenskan.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Västerviks IK || Division 2 ||2 ||24 ||2 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 || IK Oskarshamn || Allsvenskan ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || IK Oskarshamn || Allsvenskan ||12 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 || IK Oskarshamn || Allsvenskan ||39 ||4 ||3 ||7 ||12 ||8 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2004-2005 || Osby IK || Division 1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2004-2005 || Olofström IK || Division 1 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || IK Oskarshamn || Allsvenskan ||37 ||2 ||6 ||8 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2006-2007 || IK Oskarshamn || Allsvenskan ||44 ||6 ||1 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Tingsryds AIF || Division 1 ||21 ||5 ||6 ||11 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Mörrums GoIS IK || Division 2 ||39 ||21 ||30 ||51 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Mörrums GoIS IK || Division 1 ||37 ||12 ||11 ||23 ||24 ||7 ||2 ||3 ||5 ||2
|- 
|2010-2011 || Tranås AIF || Division 1 ||13 ||2 ||1 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Kallinge-Ronneby IF || Division 2 ||20 ||12 ||12 ||24 ||6 ||11 ||4 ||6 ||10 ||8
|-
| 2011-2012 || Kallinge-Ronneby IF || Division 1 || 37 || 9 || 16 || 25 || 48 || 15 || 6 || 6 || 12 || 2
|-
| 2012-2013||Kallinge-Ronneby IF || Division 1 ||37 || 13 || 20 || 33 || 8 || 5 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2013-2014 || Kallinge-Ronneby IF || Division 1 ||43 || 7 || 26 || 33 || 34 || 14 || 3 || 5 || 8 || 6
|-
| 2014-2015 || HA 74 || Division 2 || 24 || 4 || 10 || 14 || 6 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en février 1985
Joueur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Tingsryds AIF
Joueur du IK Oskarshamn
Entraîneur suédois de hockey sur glace